Jurançon désigne plusieurs acceptions :
Jurançon est une petite ville des Pyrénées-Atlantiques ;
elle a donné son nom au jurançon, un vin produit autour de cette ville ;
le Jurançon N est un cépage ;
 le jurançon blanc et le jurançon noir sont des cépages (variété de vigne) sans lien avec les premières acceptions.